Vespa je model skutera talijanske tvrtke Piaggio. Prvi je globalno popularni skuter.

Prva je Vespa proizvedena 1946. godine, po uzoru na predratne američke Cushman skutere. Dizajnirali su je Enrico Piaggio, sin vlasnika tvornice i Corradino D'Ascanio, zrakoplovni inženjer.

Vespa je napravila veliki broj modela, slijedi popis po godinama pojavljivanja:

Povezani članci
 Vespa Club Croatia

Vanjske poveznice
 Službena stranica

Cestovna vozila